Александр Александрович Румнев (настоящая фамилия Зякин, 1899—1965) — советский актёр театра и кино, мим, балетмейстер, педагог.

Основатель Экспериментального театра пантомимы «Эктемим» (1962); профессор кафедры движения и пластики ВГИКа (1949—1964).

Биография 
Родился 24 января (5 февраля по новому стилю) 1899 года в Москве.

С 1917 года, учащийся медицинского факультета Московского университета и Высших художественных мастерских. Учился пластике и танцу у Л. Алексеевой, С. Волконского. Окончил 1-ю государственную школу кинематографии, балетный класс А. Шаломытовой.

В 1920—1933 годах — актёр в труппе Московского Камерного театра. Участвовал в музыкальных спектаклях и пантомимах. С 1923 года выступал также как балетмейстер.

В 1934—1939 годах работал в театрах Дальнего Востока. Осуществил ряд постановок в Камерном театре и театрах провинции в 1940—1950 годах.

С 1944 по 1965 годы — педагог, доцент Всесоюзного государственного института кинематографии: преподавал пластику, заведовал кафедрой пантомимы. В 1962—1964 годах также руководил организованным им Экспериментальным театром-студией пантомимы.

Умер в Москве 12 октября 1965 года, похоронен на Ваганьковском кладбище (8 участок).

Сестра А. А. Румнева — Надежда Александровна Волк-Левонович (урожденная Зякина,1882—1978), похоронена рядом с братом.

В РГАЛИ хранятся материалы, посвящённые Александру Румневу.

Постановки

В драматическом театре 
 7 ноября , Малый театр — «Любовь Яровая» по пьесе К. А. Тренёва, постановка И. В. Ильинского и В. И. Цыганкова, композитор Н. И. Пейко.

Фильмография 
  — Боевой киносборник № 6 — фельдфебель
  — Котовский — офицер / певец в ресторане
  — Парень из нашего города — переводчик
  — Убийцы выходят на дорогу — Герберт Рэм
  — Во имя Родины — Розенберг, капитан, адъютант генерала
  — Иван Грозный — иностранный посол
  — Золушка — маркиз Па-де-труа и балетмейстер фильма
  — Анна на шее — распорядитель на балу
  — Загадка Н. Ф. И.

Озвучивание мультфильмов 
  — Царевна-лягушка — Кащей Бессмертный

В кино 
  — На подмостках сцены

Труды 
 Румнев А. О пантомиме. М., 1964.
 Румнев А. Пантомима и её возможности. М., 1966.
 Румнев А. Реализм в танце (В порядке дискуссии) // Жизнь искусства. 1929. № 39.
 Румнев А. Время поисков и экспериментов (Из воспоминаний А. А. Румнева «Прошедшее проходит предо мною») Публ. Н. М. Золотовой / Встречи с прошлым. М., 1985. Вып. 2.
 Румнев А. «Минувшее проходит предо мною…» Воспоминания об А. Дункан / Айседора: Гастроли в России. М.: АРТ, 1992.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Александр Румнев на сайте Алексея Тремасова
 [www.kino-teatr.net/kino/acter/m/sov/27408/bio/ Румнев Александр Александрович]
 Румнев Александр Александрович
 Биографии деятелей балета. Румнев Александр Александрович

Мимы
Похороненные на Ваганьковском кладбище